Ѝзворче е село в Северна България. То се намира в община Ловеч, област Ловеч.

Бележки

Външни препратки 

Села в област Ловеч
Населени места в община Ловеч